

België 
 Sint-Barbarakerk (Diest)
 Sint-Barbarakerk (Eisden)
 Sint-Barbarakerk (Gent)
 Sint-Barbarakerk (Gilly)
 Sint-Barbarakerk (Holheide), zie: Holheide
 Sint-Barbarakerk (Iveldingen)
 Sint-Barbarakerk (Lommel)
 Sint-Barbarakerk (Maldegem)
 Sint-Barbarakerk (Rieme)
 Sint-Barbarakerk (Sint-Jans-Molenbeek)

Duitsland 
 Sint-Barbarakerk (Ramersbach)
 Sint-Barbarakerk (Weibern)

Nederland 
 Sint-Barbarakerk (Breda), voormalige kathedraal van het bisdom Breda, in 1970 gesloopt
 Sint-Barbarakerk (Breskens)
 Sint-Barbarakerk (Bunnik)
 Grote of Sint-Barbarakerk (Culemborg)
 Sint-Barbarakerk (Culemborg)
 H.H. Barbara en Antoniuskerk (Culemborg), oudkatholieke kerk in Culemborg
 Sint-Barbarakerk (Dreumel)
 Sint-Barbarakerk (Geleen)
 Sint-Barbarakerk (Griendtsveen)
 Sint-Barbarakerk (Hurwenen)
 Sint-Barbarakerk (Kakert)
 Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
 Sint-Barbarakerk (Leveroy)
 Sint-Barbarakerk (Rotterdam), afgebroken in 1977
 Sint-Barbarakerk (Scheulder)
 Sint-Barbarakerk (Treebeek)
 Sint-Barbarakerk (Tungelroy)
 H.H. Nicolaas en Barbarakerk, Valkenburg
 Sint-Barbarakerk (Vreeswijk)
 Kerk van Nijeveen

Polen 
 Sint-Barbarakerk (Krakau)

Rusland 
 Barbarakerk (Moskou)

Tsjechië 
 Sint-Barbarakerk (Kutná Hora)

Zie ook 
 Sint-Barbaraklooster

Barbarakerk